John Reese peut faire référence à :
 John Reese, un personnage de fiction apparaissant dans la série américaine Person of Interest ;
 John Reese, un écrivain américain, né en 1910 et mort en 1981.

Voir aussi 

 John Reese Kenly (1818-1891), général de l'armée de l'Union lors de la guerre de Sécession ;